Игл-Харбор (; ) — топоним США.

Топоним США
  — тауншип в Мичигане.
  — поселение в тауншипе.
 
 
  — городок в Мэриленде.

См. также
 Игл
 Харбор